Gvožđe formira dva stabilna oksalata:

 Fero oksalat, Fe(C2O4)
 Feri oksalat, Fe2(C2O4)3